Нармакил — имя двух королей Гондора из легендариума Дж. Р. Р. Толкина:
 Нармакил I, правил в 1226—1294 гг.
 Нармакил II, правил в 1850—1856 гг.